klema – rodzaj zacisku przykręcanego śrubą
 rodzaj miękkich kleszczyków chirurgicznych